Бийи-Монтиньи () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Ланс, кантон Арн. Город расположен в 6 км к востоку от Ланса и в 29 км к югу от Лилля, в 2 км от автомагистрали А21 "Рокад Миньер". В центре города находится железнодорожная станция Бийи-Монтиньи линии Ланс-Острикур.

Население (2018) — 8 167 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Мартина XIX века
 Мемориал жертвам взрыва на угольной шахте компании Courrières в 1906 году

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,0 %
 промышленность — 11,4 %
 строительство — 10,1 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 37,9 %
 государственные и муниципальные службы — 40,6 %

Уровень безработицы (2017) — 23,7 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 15 970 (Франция в целом — 21 110, департамент Па-де-Кале — 18 610).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Бийи-Монтиньи с 1999 года занимает коммунист Брюно Трони (Bruno Troni). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 63,93 % голосов.

Города-побратимы 
  Бёнен, Германия
  Реджелло, Италия
  Тшебиня, Польша

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года
 Энциклопедия коммун Франции

Галерея

Коммуны департамента Па-де-Кале